Patrick Iannone (né le  à Fruitvale, province de la Colombie-Britannique) est un joueur canadien de hockey sur glace naturalisé italien.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1999 dans la Ligue de hockey de l'Ouest en jouant pour l'Ice de Kootenay. L'équipe remporte la Coupe Ed Chynoweth 2000 et participe à la Coupe Memorial. En 2003, il passe professionnel avec l'AS Varèse dans la Serie A. Il prend sa retraite en 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Italie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 58|| 1|| 5|| 6|| 65|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Ice de Kootenay|| LHOu|| 68|| 4|| 8|| 12|| 139|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2001-2002|| Americans de Tri-City|| LHOu|| 71|| 18|| 13|| 31|| 129|| 5|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| rowspan=3|2002-2003|| Americans de Tri-City|| LHOu|| 5|| 1|| 0|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Tigers de Medicine Hat|| LHOu|| 30|| 12|| 12|| 24|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pats de Regina|| LHOu|| 31|| 5|| 6|| 11|| 50|| 5|| 0|| 0|| 0|| 11
|-
| 2003-2004|| AS Varèse || Serie A|| 39|| 25|| 24|| 49|| 72|| 5|| 5|| 5|| 10|| 18
|-
| 2004-2005|| AS Varèse || Serie A|| 34|| 12|| 13|| 25|| 55|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Asiago|| Serie A|| 38|| 7|| 16|| 23|| 38|| 5|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2006-2007|| HC Milano || Serie A|| 31|| 9|| 14|| 23|| 38|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Milano || Serie A|| 31|| 12|| 11|| 23|| 40|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 38|| 23|| 22|| 45|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Valpellice|| Serie A|| 40|| 28|| 27|| 55|| 56|| 5|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
| 2010-2011|| HC Valpellice || Serie A|| 38|| 11|| 26|| 37|| 40|| 8|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2011-2012|| SG Pontebba || Serie A|| 32|| 21|| 17|| 38|| 36|| 6|| 4|| 7|| 11|| 18
|-
| 2012-2013|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 44|| 19|| 24|| 43|| 66|| 10|| 4|| 3|| 7|| 0

Au niveau international

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1982
Naissance dans le district régional de Kootenay Boundary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HC Valpellice
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur de la SG Pontebba
Attaquant de hockey sur glace